The Skeleton Key (La llave Maestra o La llave del Mal) es una película de terror y vudú protagonizada por Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt, Peter Sarsgaard y Joy Bryant. La película se estrenó en los cines del Reino Unido el 29 de julio de 2005, y en los Estados Unidos el 12 de agosto de 2005.

Argumento 

Una joven y escéptica enfermera es contratada para cuidar a tiempo completo a Ben, el marido de Violet, un anciano al que le dio una embolia mientras estaba en el ático de una gran casa en Torreborne. Cuando Caroline sube al ático después de observar el extraño comportamiento de Ben, comenzará a replantearse su escepticismo.

Reparto

Producción 
La película se rodó en la histórica Felicity Plantation, ubicada en las cercanías del río Misisipi, en Saint James Parish (Luisiana), y no en la costera y pantanosa Terrebonne Parish. La vista aérea de la casa y de sus terrenos que se ve al final de la película, se hizo realmente con tecnología CGI. En esa vista panorámica, la casa y el bosquecillo de árboles que lo rodean son reales, pero el pantano que parece estar al borde de la casa fue creado por el director para la película. En su lugar, en realidad, hay cientos de hectáreas de campos.

Recepción 
La película recibió críticas mixtas por parte de los críticos, con la crítica "crujiente y estereotipada". Tiene una puntuación global de 39% en Rotten Tomatoes. En taquilla fue un gran éxito.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial
 Rotten Tomatoes aggregation of "The Skeleton Key" reviews
 Interview with John Hurt
 
 
 

Películas de Estados Unidos